Die 14. IISHF Junioren-Inline-Skaterhockey-Europameisterschaft wurde vom 1. Oktober bis zum 2. Oktober 2011 in Zaanstad, Niederlande ausgetragen. Europameister wurde die Mannschaft aus Deutschland, welche sich im Finale gegen die Schweiz durchsetzen konnte.

Teilnehmer

Vorrunde

Finalrunde 

Halbfinale

Spiel um Platz 5

Spiel um Platz 3

Finale

Abschlussplatzierungen

All-Star Team

Statistik 
Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, +/− = Plus/Minus, SM = Strafminuten; Fett: Turnierbestwert

Einzelnachweise 

Junioren #2011
Sportveranstaltung 2011
Sportveranstaltung in Zaanstad